Spirographis spallanzanii — вид сидячих многощетинковых червей из семейства сабеллид (Sabellidae). Населяет мелководья Средиземного моря и северо-восточного побережья Атлантики (от Марокко до северной Франции). Во второй половине XX века интродуцированы в воды Бразилии и Австралии.

Внешний вид и образ жизни 

Крупные черви размером до 35 см, тело заключено в мягкую трубку, сделанную из слизи и песка, часто видимую по всей длине.

На переднем конце тела расположена пара перистых, покрытых ресничным эпителием пальп. Развёрнутые пальпы достигают от 10 до 15 см в диаметре от устья трубки. С их помощью черви собирают из толщи воды частицы, которые затем используют в пищу или для построения трубки. Также через поверхность пальп осуществляется интенсивный газообмен. Очень чувствительны к вибрации, она полностью втягивается в свои трубки при малейшей тревоге.

Филателия 

 Изображён на марках Новой Каледонии (вместе с Glaucus atlanticus) в 1959 году (номинальная стоимость: 10 F) .
 Изображён на марках Монако в 1980 году (номинальная стоимость: 0,05).

Примечания

Ссылки 

  

Многощетинковые черви
Животные, описанные в 1805 году
Многощетинковые черви Атлантического океана